Pot-pourri (grafado potpourri em diversas línguas) pode se referir a:

Pot-pourri, uma jarra com uma mistura de pétalas de flores secas e especiarias utilizada para perfumar o ar.
Pot-pourri (música), diversas canções unidas por um fio-condutor melódico ou temático.
Pot-pourri, nome que se dava ao pot-au-feu na França antiga.
Popurrí, nome que se dá à olla podrida na Espanha.
Potpourrii, um videogame de 2008